Het seizoen 2010/2011 was het ??ste seizoen van AC Milan in het Italiaanse voetbal en het 77ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van trainer-coach Massimiliano Allegri, de opvolger van Leonardo, eindigden de Rossoneri op de eerste plaats in de eindrangschikking. Dat betekende de achttiende landstitel uit de clubgeschiedenis en de eerste sinds 2004. In de UEFA Champions League verloor de club uit Milaan in de achtste finales van Tottenham Hotspur.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Massimiliano Allegri de landstitel opeisten in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

2011
Milan